Thierry o Teodoric II de Luxembourg, mort el 1081, va ser el 47è bisbe de Metz, de 1006 a 1047. Era fill de Sigifred I, comte de Luxemburg i d'Hedwiga de Nordgau i d'Egisheim. El seu oncle era el duc Frederic I de Lorena, i per això a vegades és esmentat com a Thierry o Teodoric II de Lorena. Era també el germà de l'emperadriu Cunegunda de Luxemburg esposa de l'emperador Enric II (canonitzats el 1200).

Fou coadjutor del seu predecessor Adalberó II de Metz.

Ascendència

Enllaços externs 
 Thierry de Luxemburg a les Saarländische Biografien

Referències 

Casa de les Ardenes
Bisbes de les ciutats de França
Persones de Metz